Francis Merlant (1863-1938) est un homme politique français.
 Joachim Merlant (1875-1919) est un universitaire et écrivain français.
 Noémie Merlant (1988-) est une actrice, réalisatrice et chanteuse française.
Patronyme français